Abdelilah Benkirane (1954-), homme politique marocain ;
 Ahmed Benkirane, homme politique marocain ;
 Kamal Benkirane (1970-), poète et écrivain marocain ;
 Réda Benkirane (1962-), sociologue marocain ;
Mohammed Wassim Benkirane (connu sous le nom de Wassim Benki ou Wassim 0690), tiktokeur et youtubeur Marocain